Montescudaio è la denominazione dei seguenti vini DOC.

Montescudaio Vin Santo
Montescudaio bianco
Montescudaio rosso

Pagine correlate
Montescudaio: comune della provincia di Pisa che ha conferito la denominazione ai suddetti vini.